Регіональна федерація футболу України — спортивні громадські незалежні організації фізкультурно-спортивного спрямування, які виникли на місці обласних спорткомітетів у 1990-х з розпадом країни Рад. Регіональні (обласні) федерації футболу прагнуть сприяти розвитку і піднесенню футболу в регіонах України. Регіональні (обласні) федерації футболу є колективними членами Української асоціації футболу.

На початку хх ст на Українських землях існувала низка ліг( асоціацій) місцевого значення. Одеська футбольна ліга 1911 - 1923., Київська ф.л.. 1911 - 1922., Харківська  ф.л. 1912 - 1922., Донбас ліга 1913 - 1921., Миколаївська ф.л.1912 - 1922.,футбольний союз півдня російської імперії  1914 - 1918., Галицька футбольна асоціація 1912- 1918., Катеринославська ( Дніпро) ф.л 1916 - 1923..Футбольна секція  Українського спортового союзу 1924  - 1937.., З 1923 на території УРСР діють секції футболу при обл. Спорткомітетах., У 1942 - 1944  діяла футбольна ліга Галичини . 

Територіально ведуть діяльність згідно з адміністративним поділом України, а саме проводять такі футбольні змагання:
 Чемпіонати областей з футболу (24 турніри)
 Республіканський чемпіонат з футболу Криму
 Чемпіонат з футболу міста Київ
 Чемпіонат з футболу міста Севастополь

Мета діяльності федерацій — пропагування серед широких верств населення здорового способу життя та забезпечення прогресивних змін у розвитку футболу областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. Федерації забезпечують дотримання своїми колективними членами нормативних документів, таких як: Статутів, регламентів, директив та рішень органів ФФУ, УЄФА, ФІФА та визнають їх керівну роль в питаннях розвитку футболу.

Перелік регіональних федерацій футболу України

 РФФК — Республіканська Федерація футболу Криму (до 2014 року. У 2016 відновлена під назвою Федерація футболу Криму)

 ВОФФ — Вінницька обласна федерація футболу
 ФФВ — Федерація футболу Волині
 ФФДО — Федерація футболу Дніпропетровської області
 ФФДО — Федерація футболу Донецької області
 ЖОФФ — Житомирська обласна федерація футболу 
 ФФЗ — Федерація футболу Закарпаття
 ЗОФФ — Запорізька обласна федерація футболу
 ІФФФ — Івано-Франківська обласна федерація футболу
 КОФФ — Київська обласна федерація футболу
 КОФФ — Кіровоградська обласна федерація футболу
 ФФЛО — Федерація футболу Луганської області
 ФФЛ — Федерація футболу Львівської області
 ФФМО — Федерація футболу Миколаївської області
 ФФОО — Федерація футболу Одеської області
 ФФПО — Федерація футболу Полтавської області
 РОФФ — Рівненська обласна федерація футболу
 ФФС — Федерація футболу Сумщини
 АФТ — Асоціація футболу Тернопільщини
 ХОФФ — Харківська обласна федерація футболу
 ФФХО — Федерація футболу Херсонської області
 ХОФФ — Хмельницька обласна федерація футболу
 ФФЧО — Федерація футболу Черкаської області
 ЧОФФ — Федерація футболу Чернівецької області
 ЧРФФ — Чернігівська регіональна федерація футболу
 ФФК — Федерація футболу міста Києва
 ФФС — Федерація футболу міста Севастополя

Див. також 

 Федерація футболу України

Примітки

Джерела 
 Заплямовані кров’ю реґіонали, господарники з БПП і професійні перебіжчики. Хто є хто у виконкомі ФФУ. football24.ua. 20 червня 2017